Bentley Hills ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Bentley Hills (Alabama), im Jefferson County
 Bentley Hills (Maryland), im Baltimore County